Le Championnat du monde des rallyes - 2 (World Rally Championship - 2, anciennement Championnat du monde des rallyes des voitures Super 2000 ou S-WRC) est une compétition de rallye automobile organisée par la FIA et qui est réservée aux voitures de la réglementation RC2 (anciennement FIA Super 2000), dites « voitures de production ». 

Le premier championnat commence en 2010, à la suite de la séparation en deux compétitions distinctes du championnat du monde des rallyes des voitures de production (P-WRC), qui était auparavant ouverte aux voitures du Groupe N et au Super 2000.

Le , le Conseil Mondial du Sport Automobile, valide les modifications sur les championnats annexes du WRC. Le S-WRC réservé aux Super 2000 évolue et devient le WRC-2 et se voit ouvert aux voitures à quatre roues motrices, R5, R4 et S2000. Des titres pour les équipes, les pilotes et les copilotes seront décernés en prenant en compte les six meilleurs résultats des sept rallyes auxquels ils participent.

Palmarès 
  

 Coupe Production:
 2013:  Nicolás Fuchs (Mitsubishi Lancer Evo X)
 2014:  Massimiliano Rendina (Mitsubishi Lancer Evo X)
 2015:  Gianluca Linari (Subaru Impreza WRX STi)

Épreuves

Évolution du calendrier

Galerie photos

Notes et références

Annexes

Articles connexes 
  FIA (Fédération internationale de l'automobile) 
  Championnat du monde des rallyes 
  Rallye automobile 

 
Rallye championnat monde